Slovo struma má více významů:

 Struma – řeka na jihozápadě Bulharska a na severu Řecka
 Struma (medicína) – onemocnění štítné žlázy
 Struma (loď) – bulharská loď potopená sovětskou ponorkou SC 213 24. února 1942, při katastrofě zahynulo 768 civilistů
 Dálnice Struma – bulharská dálnice s označením A3